2 miejscowości w Polsce: 
 Woroniec – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Biała Podlaska 
 Woroniec – wieś w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Komarówka Podlaska
 miejscowość na Białorusi:
 Woroniec – dawny chutor w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Miadzioł.

Zobacz też 
 Voroneț – miejscowość w Rumunii